

Persone 
 Ellef Mohn (1894-1974) – calciatore norvegese
 Henrik Mohn (1835-1916) – astronomo e meteorologo norvegese
 Reinhard Mohn (1921-2009) – imprenditore tedesco

Altro 
 Isole di Mohn – gruppo di isole della Russia
 Muhu – isola del mar Baltico, nota in passato in lingua tedesca anche come Moon o Mohn

Pagine correlate 
 Mon 
 Monn